Wieter ist der Name für:

 Wieter, ein Höhenzug im Leinebergland, Landkreis Northeim
 Georg Wieter (1896–1988), deutscher Opernsänger